Unió Sueca de Periodistes (del seu nom en suec Svenska JournalistFörbundet), sindicat de periodistes de Suècia
 Skopje Jazz Festival, festival anual de jazz de Skopje, a Macedònia del Nord
 Treball més curt (del seu nom en anglès Shortest Job First), mètode planificador de tasques per a un procés informàtic